Испанец Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — британец Энди Маррей — защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале.

Общая информация 
Роджер Федерер впервые с 2003 года проиграл на американском турнире до четвертьфинала.

Ришар Гаске впервые за шесть лет и во второй раз в карьере добрался до полуфинала турнира Большого шлема.

Посев 

  Новак Джокович (Финал)
  'Рафаэль Надаль (Титул)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Второй раунд)
  Роджер Федерер (Четвёртый раунд)
  Ришар Гаске (Полуфинал)
  Станислас Вавринка (Полуфинал)
  Милош Раонич (Четвёртый раунд)
  Кэй Нисикори (Первый раунд)
  Томми Хаас (Третий раунд)
  Джон Изнер (Третий раунд)
  Ежи Янович (Первый раунд)
  Николас Альмагро (Первый раунд)
  Фабио Фоньини ''(Первый раунд)

<ol start=17>
  Кевин Андерсон ''(Второй раунд)
  Янко Типсаревич ''(Четвёртый раунд)
  Томми Робредо ''(Четвертьфинал)
  Андреас Сеппи ''(Третий раунд)
  Михаил Южный ''(Четвертьфинал)
  Филипп Кольшрайбер ''(Четвёртый раунд)
  Фелисиано Лопес ''(Третий раунд)
  Бенуа Пер ''(Первый раунд)
  Григор Димитров ''(Первый раунд)
  Сэм Куэрри ''(Второй раунд)
  Фернандо Вердаско ''(Первый раунд)
  Хуан Монако (Первый раунд, отказ)
  Юрген Мельцер ''(Первый раунд)
  Эрнест Гулбис ''(Первый раунд)
  Жюльен Беннето ''(Третий раунд)
  Дмитрий Турсунов (Третий раунд, отказ)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джеймс Дакворт (Первый раунд)  Коллин Альтамарино (Первый раунд)  Брайан Бейкер (Первый раунд)  Брэдли Клан (Второй раунд)  Тим Смычек (Третий раунд)''

<ol start=6>
  Райн Уильямс (Первый раунд)
  Райан Харрисон (Первый раунд)
  Гийом Руфен (Второй раунд, отказ)
  Пабло Куэвас (PR, первый раунд, отказ)
<li>  Юрген Цопп (PR, первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Петер Гоёвчик (Второй раунд)
  Максимо Гонсалес (Второй раунд)  Фрэнк Данцевич (Второй раунд)  Сомдев Девварман (Второй раунд)
  Рожериу Дутра да Сильва (Второй раунд)
  Иво Карлович (Второй раунд)
  Ник Кирьос (Первый раунд)  Михаил Кукушкин (Третий раунд)  Альбано Оливетти (Первый раунд)<ol start=10>
<li>  Филипп Пецшнер (Первый раунд, отказ)<li>  Стефан Робер (Второй раунд)<li>  Флоран Серра (Первый раунд)<li>  Го Соэда (Первый раунд)<li>  Томас Фаббиано (Первый раунд)<li>  Даниэль Эванс (Третий раунд)<li>  Дональд Янг (Второй раунд)<li>  Андрей Мартин (LL, первый раунд) Отказы от участия в турнире 

  Жиль Симон (Травма рёбер)  Виктор Троицки (Дисквалификация)  Жо-Вильфрид Тсонга (Травма колена)<ol start=4>
<li>  Марди Фиш
<li>  Марин Чилич (Отстранён) Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Пабло Куэвас (Первый раунд)  Хуан Монако (Первый раунд)  Филипп Пецшнер (Первый раунд)<ol start=4>
<li>  Гийом Руфен (Второй раунд)<li>  Дмитрий Турсунов (Третий раунд)''

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые